Die Fußball-Westasienmeisterschaft der Frauen 2019 war die sechste Austragung des von der AFC Subkonföderation WAFF ausgetragenen Turniers. Alle Spiele wurden vom 7. Januar bis zum 15. Januar 2019 in der bahrainischen Stadt al-Muharraq ausgetragen. Im Gegensatz zur letzten Ausgabe stieg die Teilnehmerzahl von vier auf fünf. Statt der Auswahl von Katar, nahmen nun wieder die Mannschaften des Libanon und der Vereinigten Arabischen Emirate teil. Den Titel konnte Jordanien erfolgreich verteidigen, damit gewann erstmals in der Geschichte des Wettbewerbs nicht die Mannschaft des Gastgebers.

Tabelle 

|}

|}

Weblinks 
 Statistiken des Wettbewerbs auf RSSSF.com (englisch)

Fußball-Westasienmeisterschaft
Fußballveranstaltung 2019
Fußball (Bahrain)
Sport (Gouvernement Muharraq)